Артеми́да ():

 Артемида — в греческой мифологии девственная, всегда юная богиня охоты, богиня плодородия, богиня женского целомудрия.
 Артемида Эфесская — малоазийская богиня, в раннее время отождествленная с древнегреческой Артемидой.

Искусство 
 Артемида () — роман Энди Вейера.
 Артемис Энтрери () — персонаж книг Роберта Сальваторе.
 Отель «Артемида» () — фильм режиссёра .
  () — серия романов Оуэна Колфера, одноимённый фильм и персонаж.

Топоним 
 Артемида (, до 1977 года называвшийся Луца, ) — город в Греции.

Наука и технологии 
 Артемис — лунный кратер.
 (105) Артемида — астероид из группы главного пояса.
 Artemis (Артемида) — спутник связи, построенный Европейским космическим агентством и запущенный 12 июля 2001 года.
 «Artemis» — не осуществившийся американский проект автоматического лунного посадочного аппарата общего назначения (Common Lunar Lander).
 Артемида — космическая программа НАСА, с целью развития пилотируемых космических полётов и высадки человека на поверхность Луны в 2024 году.
 ARTEMIS P1 и ARTEMIS P2 — два микроспутника из состава миссии THEMIS.
 «Artemis» — первый в мире детально проработанный проект ракеты «воздух-воздух», разработанный Королевскими ВВС Великобритании в 1943 году.
 HTC Artemis — смартфон фирмы HTC под управлением Windows Mobile.
 Павлиноглазка Артемида — ночная бабочка из монотипичного рода в семействе павлиноглазок.

Персоналии 
 Артемида, Александр Сергеевич (род. 1975) — российский гребец-каноист.

См. также 
 Artemis
 Артемисия
 Артемисий
 Битва при Артемисии (значения)